В 2012 году женская сборная России по волейболу приняла участие в трёх официальных турнирах, проводимых под эгидой ФИВБ и ЕКВ.

Турниры и матчи

Европейский олимпийский отборочный турнир 

Россия: Борисенко (6 очков), Перепёлкина (8), Соколова (15), Гамова (22), Старцева (5), Кошелева (18), Крючкова — либеро, Уланова — либеро. Выход на замену: Обмочаева.
Польша: Окуневска, Беднарек-Каша, Скорупа, Верблиньска, Сковроньска, Май — либеро. Выход на замену: Косек, Качор, Волос.

Россия: Борисенко (3), Перепёлкина (6), Соколова (18), Гамова (25), Старцева (2), Кошелева (20), Крючкова — либеро. Выход на замену: Обмочаева (1), Уланова, Меркулова (5).
Сербия: Бракочевич, Крсманович, Малешевич, Весович, Огненович, Рашич, Чебич — либеро. Выход на замену: Старович, Антониевич, Нинкович.

Россия: Борисенко (1), Перепёлкина (7), Соколова (17), Гамова (18), Старцева (4), Кошелева (11), Крючкова — либеро, Уланова — либеро. Выход на замену: Меркулова (5), Обмочаева (7), Эстес (3), Акулова.
Нидерланды: де Крёйф, Венсинк, Флир, Дейкема, Стам, Слутьес, Схот — либеро. Выход на замену: ван Тинен, Гротхёйс, Сталенс, Вергер, Стенберген.

Россия: Борисенко (7), Перепёлкина (6), Соколова (13), Гамова (10), Старцева (2), Кошелева, Крючкова — либеро. Выход на замену: Обмочаева (15), Уланова, Эстес (1), Меркулова.
Турция: Токсой, Г.Сонсырма-Кырдар, Айдемир, Гюмюш, Эрдем-Дюндар, Дарнел, Кузубашиоглу — либеро, Гюрешен — либеро. Выход на замену: Услупехливан, О.Чемберджи-Кырдар, Озсой.

Европейский олимпийский квалификационный турнир прошёл в Турции с участием 8 команд. Сборная России в своей предварительной группе заняла второе место и вышла в полуфинал соревнований, где уступила сборной Турции, не сумев тем самым завоевать единственную разыгрывавшуюся путёвку на Олимпийские игры. Дальнейший отбор российским волейболисткам пришлом вести уже в мировом турнире, куда команда России попала благодаря высокому рейтингу среди сборных, ещё не квалифицировавшихся на Олимпиаду-2012.

Мировой олимпийский отборочный турнир 

Россия: Борисенко (10), Перепёлкина (12), Эстес (10), Обмочаева (14), Гамова (12), Старцева (2), Крючкова — либеро. Выход на замену: Уланова.
Таиланд: Тинкаов, Ситтирак, Апиньяпонг, Хьяпха, Томком, Кантхонг, Буакаев — либеро, Панной — либеро. Выход на замену: Чайсри, Гуэдпард, Кеавбундит.

Россия: Борисенко (7), Перепёлкина (7), Эстес (11), Обмочаева (13), Гамова (16), Старцева (1), Крючкова — либеро. Выход на замену: Уланова, Меркулова.
Южная Корея: Ким Са Ни, Ким Ён Гун, Хан Сон И, Чжон Дэ Ён, Хван Ён Чжу, Ян Хё Чжин, Ким Хэ Ран — либеро. Выход на замену: Лим Хё Сук, Хан Ю Ми, Ким Хи Чжин, Ли Сок Чжа, Ха Чжун Ым.

Россия: Борисенко (4), Перепёлкина (5), Эстес (10), Обмочаева (13), Гамова (20), Старцева (2), Крючкова — либеро. Выход на замену: Уланова.
Куба: Салас, Сантос, Паласиос, Хьель, Силье, Сильва Франко, Боррель — либеро. Выход на замену: Клехер, Кастаньеда.

Россия: Борисенко (9), Перепёлкина (5), Эстес (7), Обмочаева (11), Гамова (15), Старцева, Крючкова — либеро. Выход на замену: Уланова, Акулова (2).
Перу: М.Урибе, Д.Урибе, Муньос, Руэда, Лопес, Ортис, Паласиос — либеро. Выход на замену: Акино, Руис.

Россия: Борисенко (8), Перепёлкина (6), Эстес (18), Обмочаева (13), Гамова (18), Старцева (2), Крючкова — либеро. Выход на замену: Уланова, Меркулова (3).
Сербия: Бракочевич, Крсманович, Малешевич, Весович, Огненович, Велькович, Чебич — либеро. Выход на замену: Живкович, Старович, Рашич, Благоевич.

Россия: Борисенко (7), Махно (6), Перепёлкина, Эстес (9), Гамова (25), Старцева (1), Крючкова — либеро. Выход на замену: Обмочаева (1), Меркулова (9), Уланова.
Япония: Такэсита, Араки, Кимура, Синабэ, Эбата, Хираи, Сано — либеро. Выход на замену: Кано, Накамити, Ямагути, Сакода.

Россия: Борисенко (4), Махно (8), Перепёлкина (12), Эстес (6), Гамова (18), Старцева (2), Крючкова — либеро. Выход на замену: Меркулова (6), Уланова.
Тайвань: Тэн Еньминь, Ван Синьтин, Чэнь Вантинь, Чэнь Ваньчин, Вэнь Ицзу, Цай Иньфэн, Ян Мэнхуа — либеро. Выход на замену: Ень Пэйлин, Ляо Ваньцзу, Ву Коцзу.

В мировой олимпийской квалификации приняли участие 8 национальных сборных с четырёх континентов. Участники провели однокруговой турнир, по итогам которого были разыграны четыре вакантные путёвки на Олимпиаду-2012. Одна из этих путёвок досталась уверенно занявшей первое место сборной России.

Олимпийские игры 

Россия: Борисенко (3), Перепёлкина (8), Эстес (7), Обмочаева (14), Гамова (13), Старцева (2), Крючкова — либеро. Выход на замену: Соколова (1), Кошелева (1), Матиенко.
Великобритания: Лиф, Уикс, Брэгг, Битти, Картер, Мичел, Бертелли — либеро. Выход на замену: Тэйлор, Лэйбурн, Морган, Рейд, Сэнделл.

Россия: Борисенко (9), Перепёлкина (12), Эстес (7), Обмочаева (14), Гамова (22), Старцева (3), Крючкова — либеро. Выход на замену: Соколова (3), Кошелева.
Доминиканская Республика: Варгас, Ариас, Нуньес, Кабрал де ла Круз, Эченике, де ла Круз де Пенья, Кастильо — либеро. Выход на замену: Эве Мехия, Марте Фрика, Мамбру, Ривера Бренс.

Россия: Борисенко (9), Перепёлкина (11), Эстес (6), Обмочаева (10), Гамова (4), Старцева (2), Крючкова — либеро. Выход на замену: Соколова (12), Кошелева (5), Меркулова (1), Уланова.
Алжир: Хеннауи, Бенсалем, Абдеррахим, Букхима, Улму, Айсу, Хаммуш — либеро. Выход на замену: Мансури, Бурихан.

Россия: Борисенко (5), Перепёлкина (3), Эстес (11), Обмочаева (26), Гамова (29), Старцева (2), Крючкова — либеро. Выход на замену: Соколова, Меркулова (5).
Япония: Такэсита, Ямагути, Инуэ, Отомо, Сакода, Кимура, Сано — либеро. Выход на замену: Накамити, Араки, Кано, Синабэ.

Россия: Борисенко (2), Перепёлкина (9), Эстес (2), Обмочаева (33), Гамова (31), Старцева (1), Крючкова — либеро. Выход на замену: Соколова (10), Меркулова (5), Кошелева (1).
Италия: Арригетти, Ло Бьянко, Дель Коре, Л.Бозетти, Джоли, Костагранде, Кроче — либеро. Выход на замену: Рондон, Пиччинини, Ди Дженнаро.

Россия: Борисенко (3), Перепёлкина (8), Соколова (28), Обмочаева (25), Гамова (25), Старцева (2), Крючкова — либеро. Выход на замену: Эстес, Кошелева.
Бразилия: Фабиана, Дани Линс, Таиса, Жаклин, Шейла, Фе Гарай, Фаби — либеро. Выход на замену: Фернандинья, Тандара, Наталья, Паула.

Олимпийский турнир для сборной России вновь, как и четырьмя годами ранее, завершился на четвертьфинальной стадии. Уверенно заняв в своей группе предварительного этапа первое место, российские волейболистки в первом раунде плей-офф вышли на действующих олимпийских чемпионок — сборную Бразилии. Упорнейший пятисетовый поединок завершился в пользу южноамериканской команды, несмотря на то что в решающей 5-й партии российская сборная имела 6 матч-болов, которые так и не смогла реализовать.

Волейболистка сборной России Евгения Старцева признана лучшей связующей олимпийского турнира.

Итоги 
Всего на счету сборной России в 2012 году 17 официальных матчей. Из них выиграно 14, проиграно 3. Соотношение партий 47:16. Соперниками россиянок в этих матчах были национальные сборные 15 стран.

Состав 
В скобках после количество игр указано число матчей, проведённых волейболисткой в стартовом составе + в качестве либеро.

 Клубы волейболисток указаны по состоянию на июнь 2012 г.
 Главный тренер — Сергей Овчинников.
 Тренер — Игорь Курносов .

Всего в 2012 году в составе сборной России в официальных турнирах играло 14 волейболисток.

Другие турниры 
 Кубок первого президента России Б. Н. Ельцина по волейболу. 4—8 июня.  Екатеринбург.
 Польша 3:0, Куба 3:1, Бразилия 3:0, Италия 3:0. Итог — 1-е место.

Состав сборной России: М.Борисенко, Л.Махно, М.Перепёлкина, Е.Эстес, А.Матиенко, С.Крючкова, Н.Обмочаева, Р.Мороз, Д.Исаева, Е.Гамова, Е.Старцева, Е.Уланова, Ю.Меркулова, М.Акулова, В.Чаплина.

 Edison Volley Cup. 13—15 июля.  Алассио
 Турция 1:3, Италия 3:2. Итог — 3-е место.

Состав сборной России: М.Борисенко, Л.Махно, М.Перепёлкина, Е.Эстес, А.Матиенко, Н.Обмочаева, Р.Мороз, Е.Гамова, Е.Старцева, Е.Уланова, Т.Кошелева, Ю.Меркулова, В.Чаплина.

Примечания

Ссылки и источники 
 Европейская олимпийская квалификация на сайте ЕКВ
 Мировая олимпийская квалификация на сайте ФИВБ
 Олимпийский волейбольный турнир 2012 на сайте ФИВБ
 Сайт Кубка Ельцина
 Архив газеты «Спорт-Экспресс» за 2012 год.

Матчи женской сборной России по волейболу по годам
Спорт в России в 2012 году